Trois navires de la Kaiserliche Marine ont porté le nom de SMS Möwe,  signifiant « mouette » :
 le , une canonnière en service de 1879 à 1905 ;
le , un bâtiment hydrographique en service de 1906 à 1914 ;
 le , un croiseur auxiliaire en service durant la Première Guerre mondiale (également orthographié Moeve), pendant laquelle il a été l'un des plus célèbres corsaires de la marine allemande.
Un quatrième navire a porté le même nom (orthographié avec un V), mais dans la marine austro-hongroise : 

 , , lancé en 1907.

Enfin, il existe un cinquième navire homonyme appartenant à la Reichsmarine (devenue Kriegsmarine en 1935) - sans le préfixe SMS toutefois, celui-ci faisant allusion à une marine impériale ou royale (Seiner Majestät Schiff) :

 le  (1925), un torpilleur de la classe Type 1923, en service de 1925 à 1945.

Mowe